Вальтер Мартинус Иоханнес Йёргенсен (Иоргенсен) (; , Копенгаген — ) —  датский , международный мастер (1976) и международный арбитр (1956) по шахматной композиции. Электротехник. С 1941 опубликовал свыше 600 задач, преимущественно двух- и трёхходовки.

Задачи 

Мат в 3 хода
1.Сf7! — цугцванг, 
1...Сc2 2.Сf4 и 3.С:e3# (нет 2...Кc2), 
1...Кc2 2.Кh4 и 3.Кf5# (нет 2...Сc2), 
1...Сe2 2.Сe1 и 3.Сc3# (нет 2...Кe2), 
1...Кe2 2.Лb4 и 3.Л:c4# (нет 2...Сe2), 
1...Сf3 2.e6 и 3.Сe5# (нет 2...Кf3), 
1...Кf3 2.Л:d7 и 3.Крc6# (нет 2...Сf3).

Взаимная обструкция слона и коня в трёх парах вариантов.

Обратный мат в 2 хода.

Иллюзорная игра:
1...Kpd8 2.gfC! Лh1#, 1...C:g7 2.f8Л! Лh1#

Решение: 1.с7! цугцванг
1...Kp:d7 2.gfФ Лh1#, 1...C:g7 2.f8K! Лh1#

Задача-блок с квартетом превращений в игре двух белых пешек.

См. также 
 Таск-монстр

Книги 
 Dansk Problemkunst, Kbh., 1958 (соавтор);
 Albino eg Pickaninny, Kbh., 1968

Примечания

Литература 
 

Международные мастера по шахматной композиции
Шахматисты XX века
Международные арбитры по шахматной композиции